Женос () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Женос () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Див. також 

 Жено () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура